Vogelkirsche steht für:

 Vogelkirsche (Baum), eine Pflanzenart (Baum) aus der Gattung Prunus
 Vogelkirsche (Berg), eine Erhebung in Mecklenburg-Vorpommern